Островское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Островское сельское поселение — входит в Даниловский район

Вологодская область
 Островское сельское поселение — с 1 января 2006 по 8 апреля 2009 существовало в составе Вашкинского района. Вошло в состав Андреевского сельского поселения.

Воронежская область
 Островское сельское поселение — входит в Аннинский район

Костромская область
 Островское сельское поселение — входит в Островский район;
 Островское (центральное) сельское поселение — входит в Островский район;

Крым
 Островское сельское поселение — входит в Первомайский район

Курганская область
 Островское сельское поселение — входит в Юргамышский район

Липецкая область
 Островское сельское поселение — входит в Становлянский район

Орловская область
 Островское сельское поселение — входит в Ливенский район

Рязанская область
 Островское сельское поселение — входит в Сараевский район
 Островское сельское поселение — входит в Спасский район